Folgende Personen tragen den Familiennamen Gahn:

Carl Pontus Gahn (1759–1825), schwedischer Militär
Johan Gottlieb Gahn (1745–1818), schwedischer Chemiker und Mineraloge, der 1774 Mangan entdeckte und nach dem das Mineral Gahnit benannt ist.
Henrik Gahn (1747–1816), Physiker und Student von Linnés, welcher in Schweden 1803 als erstes Vaczin gegen die Pest einsetzte.
Henrik Gahn (1820–1874), Chemiker und Industrieller, der das erste Antiseptikum erfand, welches in Schweden angewandt wurde.
 Harry C. Gahn (1880–1962), US-amerikanischer Politiker
Peter Gahn (* 1970), deutscher Komponist
Wolter Gahn (1890–1985), Architekt, Visionär und Co-Autor des schwedischen Manifests acceptera („accept!“, 1931).
Siehe auch:
 Gan
 Gann